Marvel Star Wars (Marvel Star Wars): A Star Wars univerzumban játszódó, tizenhárom történetből álló képregénysorozatot 1977. április és 1986. június között képregényfüzetekben a Marvel Comics kiadásában. 1999. márciusa és augusztusa között A Long Time Ago... címmel válogatott sorozatban, 2002 július és 2003 július között a teljes A Long Time Ago... sorozat gyűjteményes képregényekben (TPB), 2010. június és 2012. február között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Marvel Star Wars 98. szám reprint kiadása Supply and Demand eredeti címe helyett The Vandelhelm Mission címmel 1995 márciusában jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában.

Nagy-Britanniában Marvel Comics UK címmel jelent meg az amerikai kiadás, amit kiegészítettek tizenhat új történettel. 1979. december és 1980. május között képregényfüzetekben, Marvel Illustrated Books címmel 1981. november és 1982 október között az első hét történet két részes gyűjteményes képregényekben (TPB) a Marvel Comics, majd mind a tizenhat történet 2013 májusában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. 

1986-ban elveszítette a Marvel Comics a kiadási jogokat, majd miután a Disney megvásárolta a Lucasfilmet, 2015-ben visszakapta. A sorozat újraindult a régi formájában, de több minisorozattal kiegészülve. A Marvel Star Wars történetei az Új remény esemény évében és után játszódnak.

Legendák

Marvel Comics

Star Wars

Star Wars: The Original Marvel Years Volume 1

Star Wars: The Original Marvel Years Volume 2

Star Wars: The Original Marvel Years Volume 3

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 1

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 2

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 3

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 4

Dark Horse Comics

The Vandelhelm Mission

A Long Time Ago...

A Long Time Ago...#1

A Long Time Ago...#2

A Long Time Ago...#3

A Long Time Ago...#4

A Long Time Ago...#5

A Long Time Ago...#6

A Long Time Ago... (TPB)

A Long Time Ago...Volume 1: Doomworld

A Long Time Ago...Volume 2: Dark Encounters

A Long Time Ago...Volume 3: Ressurection of Evil

A Long Time Ago...Volume 4: Screams in the Void

A Long Time Ago...Volume 5: Fool's Bounty

A Long Time Ago...Volume 6: Wookiee World

A Long Time Ago...Volume 7: Far, Far Away

Omnibus: A Long Time Ago...

Omnibus: A Long Time Ago... Volume 1

Omnibus: A Long Time Ago... Volume 2

Omnibus: A Long Time Ago... Volume 3

Omnibus: A Long Time Ago... Volume 4

Omnibus: A Long Time Ago... Volume 5

Kánon

Marvel Comics

Star Wars (2015)

Skywalker lesújt

Az öreg Ben Kenobi naplójából

Leszámolás a csempészek holdján

Star Wars 1. éves különszám

Az öreg Ben Kenobi naplójából

Lázadó börtön

Az öreg Ben Kenobi naplójából

A Harbinger utolsó útja

Star Wars 2. éves különszám

Yoda titkos háborúja

Lázadók a vadonba

A tizenhárom láda

A Hutt futam

Az asztrodroid bosszúja

Birodalmi büszkeség

A homok ajándékai

Star Wars 3. éves különszám

Jedha hamvai

Lázadás a Mon Calán

Múló remény

Shu-Torun tovább él

Star Wars 4. éves különszám

A szökés

A shu-toruni megtorlás

Rebels and Roques

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net